Схизантус () — род растений из семейства паслёновых (Solanaceae).

Описание 
Растения высотой от 20 до 80 см. Венчик зигоморфный. Андроцей состоит из пяти тычинок, из них только две являются фертильными. Две тычинки превращены в стаминодии, а пятая тычинка сильно редуцирована. Фертильные тычинки находятся между нижними лопастями венчика.

Экология 
Цветки схизантуса опыляют три группы опылителей: пчелы, чешуекрылые и колибри. Для видов, опыляемых пчёлами, характерны розово-пурпурные венчики с нектарниками, нижние лепестки вытянуты в виде платформы и взрывной механизм выброса пыльцы. Виды (Schizanthus candidus, Schizanthus integrifolius и Schizanthus lacteus), опыляемые чешуекрылыми, имеют белые цветки с сильно разделенными боковыми лепестками, уменьшенными нижними лепестками и отсутствием взрывного выброса пыльцы. Колибри опыляют только Schizanthus grahamii, у которого красные цветки и длинными трубчатыми венчиками без платформы и отсутствует взрывной выброс пыльцы. Влаголюбивые и светолюбивые растения.

Систематика 
По информации базы данных The Plant List, род включает 12 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По молекулярно-генетическим данные род Schizanthus выделился, вероятно, около 50 миллионов лет назад. Иногда род выделяют в монотипическое подсемейство, Schizanthoideae, которое рассматривают как сестринское другим группам паслёнвым.

Кариотип 
В диплоидном наборе 10 пар хромосом

Хозяйственное значение 
Многие виды выращиваются как декоративные растения в Европе и США. Из семян схизантуса выделены тропановые алкалоиды, которые обладают противомалярийным действием.

Распространение 
Представители рода встречаются в Чили и Аргентине.

Примечания

Литература 
 Peña, R. C. & O. Muñoz. 2002. Cladistic relationships in the genus Schizanthus (Solanaceae).Biochem. Syst. and Ecol. 30, 45—53.

Ссылки 
 http://www.opt-semena.ru/more/1/94/200/
 http://flower.onego.ru/annual/schizant.html 
 https://web.archive.org/web/20070923185435/http://zr.molbiol.ru/solanaceae.html

Паслёновые